Pahlow ist der Familienname folgender Personen:

 Louis Pahlow (* 1970), deutscher Rechtshistoriker und Hochschullehrer
 Mario Pahlow (* 1979), deutscher prähistorischer Archäologe